Wittman ist der Familienname folgender Personen:

 Blanche Wittman (1859–1913), französische Psychotherapie-Patientin
 Brian Lee Wittman (* 1951), US-amerikanischer Musikinstrumentenbauer
 Don Wittman (1936–2008), kanadischer Sportjournalist
 Randy Wittman (* 1959), US-amerikanischer Basketballspieler
 Rob Wittman (* 1959), US-amerikanischer Politiker
 Scott Wittman (* 1954), US-amerikanischer Theaterschaffender
 Steve Wittman (1904–1995), US-amerikanischer Flugzeugkonstrukteur und Rennpilot
 William Wittman (* 1952), US-amerikanischer Toningenieur und Musikproduzent

Siehe auch:
 Whitman
 Witmann
 Witteman
 Wittmann